Чако́н () — фамилия испанского происхождения.

Известные носители:
 Чакон, Бобби (1951—2016) — американский боксёр.
 Чакон, Даниэль (род. 2001) — коста-риканский футболист.
 Чакон, Ерсон (род. 2003) — венесуэльский футболист.
 Чакон, Карме (1971—2017) — испанский политик, член Социалистической партии Каталонии.
 Чакон, Рональдо (род. 1998) — венесуэльский футболист.
 Чакон, Томас (род. 2000) — уругвайский футболист.
 Чакон, Хулио Пабло (род. 1975) — аргентинский боксёр, чемпион мира ВБО.

Также топоним:
 Чакон () — община в уезде Чаон, провинция Виньлонг, Вьетнам.